Copa América Centenario održao se u SAD-u od 3. do 26. lipnja 2016. godine u SAD-u. Gradovi domaćini su bili Seattle, Chicago, Foxborough, Massachusetts, East Rutherford, New Jersey, Santa Clara, Kalifornija, Philadelphia, Pasadena, Kalifornija, Glendale, Arizona, Houston i Orlando, Florida. Natjecalo se 16 momčadi: 10 iz južnoameričke konfederacije CONMEBOL i 6 iz konfederacije CONCACAF koju čine momčadi iz Sjeverne i Srednje Amerike i Kariba. Ovo natjecanje organizirano je u čast stogodišnjice osnutka prvenstva poznatog pod imenom Copa América. Pobjednik ovog turnira time nije izborio nastup na Konfederacijskom kupu 2017. na koji se kvalificirao pobjednik Copa Américe 2015., Čile.

Ovo je prvo izdanje Copa Américe održano izvan Južne Amerike.

Svoj drugi uzastopni i drugi ukupno naslov osvojilo je Čile, a najbolji strijelac s postignutih šest pogodaka bio je njegov igrač Eduardo Vargas.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Izbacivanje 

Treće mjesto osvojila je Kolumbija pobijedivši 25. lipnja u Glendaleu u Arizoni domaćina SAD 1:0.

Izvori 

Kontinentalna nogometna natjecanja državnih reprezentacija
Nogomet